

Населені пункти та їхні частини

 Дембиця — місто в Дембицькому повіті Підкарпатського воєводства
 Дембиця — гміна в Дембицькому повіті Підкарпатського воєводства
 Дембиця — село в гміні Острувек Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Дембиця — село в гміні Римань Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства
 Дембиця — село в гміні Варніце Пижицького повіту Західнопоморського воєводства
 Дембиця — частина села Вулька-Заблоцька в гміні Серники Любартівського повіту Люблінського воєводства

Примітки